Karel Nováček (tennisser)
 Karel Nováček (dirigent)